Tribune Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tribune Building (Indiana), ID-Nr. 85003586
 Tribune Building (Oklahoma), ID-Nr. 79003644
 Tribune Building (Utah), ID-Nr. 82005108
 Tribune Building (Wyoming), ID-Nr. 94000041